Gampong Teungoh (Sawang), een plaats in Indonesië
Gampong Teungoh (Trumon), een plaats in Indonesië
Gampong Teungoh (Meurah Mulia), een plaats in Indonesië
Gampong Teungoh (Nisam), een plaats in Indonesië
Gampong Teungoh (Langsa Kota), een plaats in Indonesië
Gampong Teungoh (Samatiga), een plaats in Indonesië